Sudden death (sport), een term uit de sport
Sudden death (golf), een term uit de golfwereld
Sudden death (schaken), een schaakterm

Drie films:
Sudden Death (1977), met Robert Conrad
Sudden Death (1985), met Denise Coward and Frank Runyeon
Sudden Death (1995), met Jean-Claude Van Damme
Sudden Death, een aflevering van de televisieserie Murder, She Wrote
Sudden Death (roman), een romanversie van de film uit 1995
Sudden Death Records, een platenmaatschappij
Sudden Death (muziek), een komische rapgroep

Medisch:
Plotse hartdood
Sudden infant death syndrome (SIDS), zie Wiegendood